Il doppio del torneo di tennis Haciendo tenis 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Maria-Fernanda Alvarez-Teran e Paula Ormaechea che hanno battuto in finale María Irigoyen e Florencia Molinero 4-6, 7-5, [10-4].

Teste di serie 

 María Irigoyen /  Florencia Molinero (finale)
 Maria Fernanda Alves /  Ana-Clara Duarte (primo turno)

 Mailen Auroux /  Karen Castiblanco (semifinali)
 Julia Cohen /  Vivian Segnini (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Haciendo tenis 2011